300:
 300 год
 300 (комикс)
 300 (фильм)

См. также 
 Груз 300
 Комитет 300
 С-300 (значения)